Kateřina Krejčová (* 8. ledna 1983 v Praze) je česká divadelní herečka. Už od pěti let se věnovala baletu. Vystudovala gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením – hlavní obor klasický zpěv a poté JAMU, obor muzikálové herectví. Od roku 2008 má stálé angažmá v Městském divadle Brno.

Role v Městském divadle Brno 
 Katka – Markéta Lazarová
 Schovanka – Mam´zelle Nitouche
 Cosette – Les Misérables (Bídníci)
 Jennifer – Čarodějky z Eastwicku
 Aloisie Weber – Mozart!
 Kosice – Ptákoviny podle Aristofana
 Bella – Kráska a zvíře

Externí odkazy 
 
 Kateřina Krejčová na oficiálních stránkách Městského divadla Brno

České herečky
Herci Městského divadla Brno
Narození 8. ledna
Narození v roce 1983
Žijící lidé
Ženy
Narození v Praze
Absolventi Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění